Пісенний конкурс Євробачення 1988 став 33-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 30 квітня 1988 року в місті Дублін, Ірландія. З виходом Кіпру число учасників конкурсу 1988 скоротилося до 21. Гран-Прі здобула Селін Діон з «Ne partez pas sans moi», представляючи Швейцарію.

Одна важлива зміна була зроблена в правилах стосовно національного журі. Число його членів було збільшено до 16, що складаються з однакової кількості чоловіків і жінок, 4 члени у віці від 15 до 25, чотири — від 26 до 35, 4 від 36 до 45 і чотири від 46 до 60 і старше. У журі, як і раніше, не повинні входити професійні композитори, видавці, представники студій звукозапису, професійні музиканти, співаки й будь-які особи з інтересами в музичній індустрії, також як і члени  компаній, що беруть участь, і будь-які особи, що перебувають у контакті із цими компаніями в області шоу-бізнесу. Кожен член журі міг дати від 1 до 10 балів кожній пісні. Однак, фінальні голоси, що повідомляють по ТВ, залишилися тими ж.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1988 у телебаченні
1988 в Ірландії
Квітень 1988
Музика Дубліна